We are not alone (Breaking Benjamin), muziekalbum van de Amerikaanse band Breaking Benjamin
We are not alone (John Hackett), muziekalbum van de band rondom John Hackett
We Are Not Alone (film), film uit de jaren dertig